Brainin (Брайнин, além disso Brainen, Brajnin, Braynen, Breinin) é o apelido russo-judaica e pode se referir a:
Boris Brainin (Sepp Österreicher, 1905-1996), Poeta e tradutor austríaco 
Danny Brainin (?-?), ator de cinema americano (Xtro, Yentl, Street Smart)
David Brainin (1905-1942), pintor e dançarino francês, faleceu em Auschwitz 
Elisabeth Brainin (1949), psicanalista e escritora científico austríaco
Fritz (Frederick) Brainin (1913-1992), poeta austríaco-americano
Grégoire Brainin, (Moineau, 1933) poeta e filósofo francês 
Harald Brainin (1923-2006), poeta e escritor austríaco 
Jerome (Jerry) Brainin (1916-2000), compositor de jazz norte-americano, o autor de uma canção  en: The Night Has a Thousand Eyes (1948), que se hizo un standard de jazz
Max Brainin (1909-2002), artista gráfico comercial austríaco-americano 
Norbert Brainin (1923–2005), violinista austríaco-britânico, fundador da Quarteto Amadeus 
Peter Brainin (?), saxofonista e compositor de jazz americano 
Reuben Brainin (1862–1939), publicista, biógrafo e figura pública hebraico 
Simon Brainin (1854-?), médico russo-americano e figura pública
Teodor Brainin (1905-?), ator de cinema russo, o mais conhecido filme:  :en: Benya Krik (1926)
Valeri Brainin (1948), musicólogo, gerente de música e poeta russo-alemão 

Outra maneira de escrever: 

Bob Brainen (?), DJ americano (:en: WFMU)
Raymond Breinin (1910-2000), pintor e desenhista  russo-americano
Sophie Röhr-Brajnin (Zofia, Sofie, 1861-1937), soprano polonês-alemão

Fontes

Sobrenomes judaicos
Judeus da Rússia